Сан-Кирзе-Сафажа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 25,89 км². Население — 640 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Informació de l'Institut Català d'Estadística

Муниципалитеты Барселоны